Lipice is een dorp in Kroatië, in de provincie Lika-Senj.

Bevolking
De meerderheid van de bevolking (per 2001: 100%) is Kroatisch.

Plaats in Lika-Senj